Террі () — прізвище, яке може бути неіталійською версією італійського прізвища, або походить від середньовічного норманського прізвища Тьєррі.

Відомі носії 
 Джейсон Террі (,  1977) — американський баскетболіст.
 Джон Террі (;  1980) — англійський футболіст.
 Еліс Террі (; урождена: Еліс Френсіс Тааффе, ; 1899—1987) — американська акторка та режисерка.
 Етель Грей Террі (; 1882—1931) — американська акторка німого кіно і танцівниця.
 Метт Террі (;  1993) — британський співак.
 Мінні Террі (; 1882—1964) — представниця акторської династії Террі, фотомодель.
 Саймон Террі (;  1974) — британський лучник, олімпійський медаліст (1992).
 Сонні Террі (, уроджений Со́ндерс Те́ррелл ; 1911—1986) — американський блюзовий музикант.
 Тваніша Террі (;  1999) — американська легкоатлетка.
 Трой Террі (;  1997) — американський хокеїст.
 Фернандо Белаунде Террі (; 1912—2002) — перуанський архітектор і політик, президент країни (у 1963—1968 та 1980—1985 роках).

Див. також 
 Террі (ім'я)